Osoby:
 Hermann Josef Russe – niemiecki polityk
 Johann Russe – niemiecki kronikarz

Zobacz też:
 Ruse
 Russee